Karel Černý (1892–?) cseh színész
 Karel Černý (1910–?) cseh labdarúgó
 Karel Černý (1922–2014) Oscar-díjas cseh látványtervező